Новомарьевка — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области. Входит в состав Шаповаловского сельсовета.

География 
Посёлок расположен недалеко от районного центра — Акбулака.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Акбулакского района